cognomi con grafia Schrötter e Schroetter

Persone 
 Schrötter
 Anton Schrötter von Kristelli – chimico e mineralogista austriaco
 Leopold von Schrötter – medico austriaco noto per i suoi studi sulla sindrome di Paget-Schroetter
 Marcel Schrötter – pilota motociclistico tedesco

 Schroetter
 Heike Schroetter – attrice, doppiatrice e scrittrice tedesca